Messel bezeichnet:

Ortsbezeichnungen
 die Gemeinde Messel
 als Grube Messel den Ortsteil und Ortsbezirk der Gemeinde Messel 
 die UNESCO-Welterbestätte Grube Messel

Personennamen
 Alfred Messel (1853–1909), deutscher Architekt
 Harry Messel (1922–2015), australischer Physiker
 Oliver Messel (1904–1978), britischer Architekt, Modeschöpfer, Kostümbildner und Szenenbildner
 Anne Messel (1902–1992) aus der deutsch-jüdischen Bankiersfamilie Messel, Mutter von Lord Snowdon (1930–2017)
Rudolph Messel (1848–1920), deutsch-britischer Chemiker